Bychow bzw. Bychów ist der Name folgender Orte:
 Bychow, deutscher Name des Dorfes Bychowo (Gniewino) in der Woiwodschaft Pommern in Polen
 Bychow, russischer Name, bzw. Bychów, polnischer Name der Stadt Bychau in Weißrussland